Mehrwald ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Mehrwald (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Jörg Mehrwald (* 1958), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Filmemacher und Kabarettist